Даду:

 Даду — китайское название столицы империи Юань Ханбалыка.
 Даду — город в Пакистане.
 Даду, Сергей Михайлович (1981) — молдавский футболист.
 Даду, Юсуф (1909—1983) — южноафриканский политик.
 Даду — река в Китае.

См. также 
 Дадуда